Far from Home (qui peut être traduit par Loin de chez soi) est à la fois :
 , un album du groupe Traffic sorti en 1994 ;
Mauvaises Rencontres (Far from Home), un film de Meiert Avis sorti en 1989 avec Drew Barrymore ;
Far from Home, un album de Calypso Rose ;
Spider-Man: Far From Home, un film de Jon Watts sorti en 2019.